Lesjak ist der Familienname von:

 Barbara Lesjak (* 1970), österreichische Politikerin
 Urban Lesjak (* 1990), slowenischer Handballspieler